Alles hat seine Zeit steht für:

 Alles hat seine Zeit – Best of Unheilig 1999–2014, Album von Unheilig
 Alles hat seine Zeit, Album von den Puhdys aus 2005
 Alles hat seine Zeit, Roman von Karl Ove Knausgård (2007)
 September – Alles hat seine Zeit, griechischer Film von Penny Panayotopoulou (2013)